Der Einzelmehrkampf im Turnen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fand vom 27. August bis 1. September in der Olympiahalle München statt.

Die 36 besten Turnerinnen in der Qualifikation qualifizierten sich für das Finale. Dabei nahmen sie 50 Prozent der Punkte aus der Qualifikation mit ins Finale.

Zudem qualifizierten sich die sechs besten Turnerinnen an jedem Gerät für die jeweiligen Gerätefinals.

Ergebnisse

Qualifikation 
27. August 1972

Finale 
1. September 1972, 16:00 Uhr

Weblinks 

 

Einzelmehrkampf Frauen
Frauenturnwettkampf